Алси ():

 Алси — индейская народность, проживавшая на западном побережье штата Орегон (США)
 Алси (река) — река на западе штата Орегон